

Szkoły wyższe

Uczelnie publiczne 

 Akademia Techniczno-Humanistyczna - uczelnia utworzona w 2001 r. z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej, działającej w Bielsku-Białej od 1969 r.; ATH posiada pięć wydziałów: Budowy Maszyn i Informatyki, Nauk o Materiałach i Środowisku, Zarządzania i Informatyki, Nauk o Zdrowiu oraz Humanistyczno-Społeczny; na tej uczelni studiuje 9 063 studentów;

Uczelnie niepubliczne 

 Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - oddział Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; działa przy kurii diecezji bielsko-żywieckiej;

 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza – prywatna, wyższa szkoła zawodowa, istniejąca od 1992, kształcąca na kierunkach: kosmetologia, zarządzanie i architektura wnętrz;

 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - największa niepubliczna uczelnia w regionie; kształci ponad 3000 studentów; WSFiP powstała (pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów) decyzją Ministra Edukacji w 1995 r.;
 
 Wyższa Szkoła Administracji - utworzona w 1997 r. uczelnia kształcąca na pięciu kierunkach: administracja, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika i fizjoterapia; WSA oferuje 3-letnie studia licencjackie;

 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna - utworzona w 1997 r. uczelnia, kształcąca na czterech kierunkach: filologia angielska, filologia germańska, zarządzanie i marketing oraz politologia;

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - utworzona w 1992 r. uczelnia prowadzi studia dzienne i zaoczne na kierunku informatyka;

Szkoły ponadgimnazjalne

Licea ogólnokształcące 

 I LO im. M. Kopernika - utworzone w 1919 r. jako pierwsza polska szkoła średnia w Bielsku;
 II LO im. A. Asnyka - utworzone w 1908 r. jako gimnazjum polskie Towarzystwa Szkoły Ludowej;
 III LO im. S. Żeromskiego - utworzone w 1950 r.
 IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej
 V LO - utworzone w 1990 r.; w rankingu "Rzeczpospolitej" zajmuje 9. miejsce w kraju i 1. w województwie śląskim;
 VI LO w ZSO im. AK
 VII LO im. Juliana Tuwima
 VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej
 LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
 Publiczne Liceum Ogólnokształcące utworzone w 1993 r. przez Witolda Kubika
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Edu-Sport" [piłka siatkowa, dziewczęta]
 Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej

Technika i szkoły zawodowe 

 Bielska Szkoła Przemysłowa - utworzona w 1874 r. jako Państwowa Szkoła Przemysłowa, kontynuująca tradycje także istniejącej od 1866 Szkoły Tkackiej, w obecnej siedzibie od 1913 r.; obecnie posiada trzy wydziały: chemii i ochrony środowiska, tekstylno-artystyczny oraz cyfrowych procesów graficznych; składa się z Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
 Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego  
 Zespół Szkół Elektronicznych 
 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca 
 Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej 
 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
 Zakład Doskonalenia Zawodowego - niepubliczna szkoła policealna, liceum ogólnokształcące dla dorosłych; zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży;
 Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego   
 Technikum Hotelarstwa i Turystyki im. J. Tuwima

Szkoły artystyczne 
 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. S. Moniuszki - utworzona w 1945 r;
 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej
 I Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego o Profilu Artystycznym;
 Szkoła Muzyczna "Yamaha";

Szkolnictwo niższe 
W Bielsku-Białej znajdują się:
 52 przedszkola (45 publicznych i 7 niepublicznych)
 34 szkoły podstawowe (28 publicznych i 6 niepublicznych)
 30 gimnazjów (23 publicznych i 7 niepublicznych)

Organizacją, obsługą ekonomiczno–administracyjną, zapewnieniem warunków działania oraz nadzorem nad funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych zajmuje się Miejski Zarząd Oświaty, powstały 1 lipca 2007 r. z połączenia Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Przypisy 

!